Ti voglio bene – album di Enzo Malepasso del 1980
 Ti voglio bene – album di Tony Verga del 1982
 Ti voglio bene/Considerando che... – singolo di Enzo Malepasso del 1980
 Ti voglio bene – singolo di Tiziano Ferro del 2004
 Ti voglio bene – singolo di Marco Carta del 2013